Anton Egon Karel Frederik van Hohenzollern-Sigmaringen (Sigmaringen, 7 oktober 1841 – Dvůr Králové nad Labem, 6 augustus 1866) was een Duitse prins uit het Huis Hohenzollern-Sigmaringen en officier in het Pruisische leger.

Familie
Hij was een zoon van Karel Anton van Hohenzollern-Sigmaringen en Josefine van Baden, tweede dochter van Karel van Baden. Anton had meerdere broers en zussen:

Leopold (1835–1905)
Stephanie (1837–1859)
Carol (1839–1914)
Frederik (1843–1904)
Maria Luise (1845–1912)

Hij was erg close met zijn broer Frederik. Anton nam in juli 1866 deel aan de Slag bij Sadová en raakte hierbij dodelijk gewond, hij overleed 33 dagen later.

Stamboom 
</center>

Hohenzollern-Sigmaringen
Hohenz